Анакт, ванакт — титул грецьких володарів мікенської доби

Анакт — одне з імен Аполлона, Діоскурів та інших богів.

Анакти — давньогрецькі божества, культ яких існував в Аттиці та Аргосі.

Анакт — легендарний цар міста Анактерії (Мілета), батько Астерія.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Персонажі давньогрецьких міфів